L'article suivant présente une liste de joueurs ayant évolué avec l'équipe première au Stade rennais FC depuis sa création en 1901. Cette liste est divisée en trois périodes : de 1901 à 1932 (période amateur) ; 1939 à 1945 (période de guerre, avec interruption des compétitions nationales, puis reprise en pointillés) ; 1932 à 1939 puis 1945 à aujourd'hui (période professionnelle).

Période 1901-1932 

Plusieurs centaines de joueurs évoluent au Stade rennais puis au Stade rennais université-club entre le , date de création du club, et l'été 1932, date de son passage professionnel. Parmi eux, le club accueille plusieurs internationaux ou futurs internationaux, dont une liste non exhaustive est présentée ci-dessous. Faute de sources suffisantes, il est impossible de récapituler l'ensemble des joueurs ayant évolué au club pendant cette période.

Période 1939-1945 

La liste ci-dessous présente l'ensemble des joueurs ayant porté le maillot rennais en compétition officielle entre  et . Elle ne comprend pas les joueurs ayant évolué au club avant et après cette période, ni ceux de l'équipe fédérale Rennes-Bretagne.

 Lors des six saisons concernées, le Stade rennais dispute plusieurs compétitions officielles :
 Saison 1939-1940 : Coupe des Aînés, Coupe de France
 Saison 1940-1941 : Coupe de l'Avenir, Coupe de l'Ouest, Coupe de France
 Saison 1941-1942 : Championnat de France professionnel, Coupe de France
 Saison 1942-1943 : Championnat de France professionnel, Coupe de France
 Saison 1943-1944 : Championnat de France amateur, Coupe de France
 Saison 1944-1945 : Championnat de France professionnel, Coupe de France

Période 1932-1939 et 1945 à aujourd'hui 

La liste ci-dessous présente l'ensemble des joueurs ayant porté le maillot rennais en compétition officielle entre , date des débuts du championnat de France professionnel et , date à laquelle il est interrompu par la Seconde Guerre mondiale ; puis d', date de reprise du championnat, à aujourd'hui.

Les compétitions prises en compte sont : 
 Au niveau national :
 la Ligue 1 (dénommée National en 1932-1933 puis Division 1 de 1933 à 2002)
la Ligue 2 (dénommée Division 2 de 1933 à 2002) et les barrages d'accession ou de relégation entre les deux niveaux
 la Coupe de France
 la Coupe de la Ligue dans sa forme moderne (1994-2020)
 la Coupe Charles Drago (1953-1965)
 le Chalenge/Trophée des champions
 Au niveau européen :
 la Ligue des champions
 la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe
 la Coupe UEFA/Ligue Europa
la Ligue Europa Conférence
 la Coupe Intertoto

Cette liste ne présente pas les joueurs ayant fait partie de l'effectif rennais sans disputer le moindre match professionnel, ni les joueurs ayant évolué avec les amateurs ou dans les catégories de jeunes du club. Pour une liste plus ample des joueurs ayant fait partie du club, voir la .

Les joueurs dont le nom est indiqué en gras sont encore en activité au club. Les joueurs dont le nom est suivi d'un astérisque (*) ont disputé des matchs officiels durant la période 1939-1945, non compris dans les nombres de matchs et de buts indiqués, ou étaient présents au club avant 1932.

Les statistiques indiquées sont celles en vigueur à l'issue de la saison 2021-2022. Merci de ne pas les mettre à jour avant la fin de la saison 2022-2023.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Annexes

Notes

Bibliographie 

   
   
  

Rennes